Серебряная пагода () — официальный буддийский храм короля Камбоджи в Пномпене. Находится на южной стороне королевского дворца. Прежде храм был известен как Ват Убозот Ратанарам. Официальное название храма — Преах Вихеар Преах Кео Моракот, но обычно его называют Ват Преах Кео на кхмерском языке. Был построен в 1866 году, в 1962 году расширен. Основной строительный материал — дерево.

В вихаре (монастырь) при храме хранятся многие национальные сокровища, такие как золото и украшенные драгоценными камнями статуи Будды. Наиболее известен небольшой Будда из французского хрусталя Baccarat (стекольная мануфактура Сент-Анн, г. Баккара, Франция), XVII столетия («Изумрудный Будда» Камбоджи), а также золотой Будда Майтрея в натуральную величину, украшенный 9584 бриллиантами, самый большой из которых весит 25 карат. Статуя была создана в дворцовых мастерских по заказу короля Сисовата I в течение 1906 и 1907 года. Золотой Будда весит 90 кг и облачён в королевские регалии. Во время правления короля Нородома Сианука, предшествовавшего режиму красных кхмеров, пол Серебряной пагоды был инкрустирован более чем пятью тысячами серебряных плит (блоков) весом более 6 тонн, и часть её фасада была перестроена с использованием итальянского мрамора. Однако лишь небольшая часть этих плит доступна для просмотра туристами на входе в пагоду. Стены внутри пагода покрыты фресками, изображающими героев индийского эпоса Рамаяна. Во время посещении пагоды положено снимать обувь и головные уборы.

Галерея

Ссылки 
 (англ.) Lenzi, Iola «Museums Of Southeast Asia». Singapore: Archipelago Press, 2004, p. 200. ISBN 981-4068-96-9.
 Серебряная Пагода на mestamira.ru

Буддийские храмы Камбоджи
Пномпень